Matthieu Le Blond, né le  à Grenoble en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier. Il est le fils du hockeyeur Jean Le Blond et le neveu du hockeyeur Bernard Le Blond.

Carrière

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de France de hockey sur glace au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 18 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 21 || 3 || 1 || 4 || 6 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2007-2008 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 6 || 7 || 13 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 8 || 9 || 17 || 39 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4 
|-
| 2009-2010 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 12 || 13 || 25 || 16 || 2 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2010-2011 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 6 || 9 || 32 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 8 || 10 || 10 || 20 || 7 || 10 || 17 || 8 
|-
| 2012-2013 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 26 || 5 || 18 || 23 || 26 || 8 || 3 || 3 || 6 || 0 
|-
| 2013-2014 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 26 || 2 || 3 || 5 || 18 || 5 || 3 || 0 || 3 || 0
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 25 || 1 || 3 || 4 || 8 || 23 || 5 || 3 || 8 || 14 
|-
| 2015-2016 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 26 || 3 || 7 || 10 || 10 || 12 || 4 || 3 || 7 || 2
|-
| 2016-2017 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 44 || 6 || 26 || 32 || 16 || 4 || 4 || 1 || 5 || 6
|-
| 2017-2018 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 44||10||16||26||14||17||4||0||4||2
|-
| 2018-2019 || Annecy Hockey || Division 2 || 18 ||8 ||11 ||19 ||24 || 6 || 3 || 3 || 6 || 10

Notes et références

Articles connexes 
 Jean Le Blond, son père
 Bernard Le Blond, son oncle

Naissance en septembre 1987
Naissance à Grenoble
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Sports de glace Annecy